EHF Champions League 2016-17 - gruppespil begyndte den 21. september 2016 og slutter den 12. marts 2017. I alt 28 hold konkurrerer om 14 pladser i knockout-runden i herrernes EHF Champions League 2016-17.

Lodtrækning 
Lodtrækningen til gruppespillet blev afholdt den 1. juli 2016.

Seedning 
Seedningerne blev annonceret den 27. juni 2016.

Grupper 
Dagene hvor der spilles kampe er 21–25. september, 28. september–2. oktober, 5–9. oktober, 12–16. oktober, 19–23. oktober, 9–13. november, 16–20. november, 23–27. november, 30. november–4. december 2016 og 8–12. februar 2017. For grupperne A og B spilles der desuden kampe disse dage: 15–19. februar, 22–26. februar, 1–5. marts og 8-12. marts 2016.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Playoffs 

De to top-to hold fra gruppe C og D vil spille en playoff kamp for at afgøre, hvilke to hold går videre til knockout-runden. Vinderne af hver gruppe vil spille mod toeren fra den anden gruppe i en hjemme- og udekamp. Den første af de to kampe spilles den 1. til 5. marts 2017 og returkampen spilles den 7. til 12. marts 2017.

|}

Kampe

Referencer 

2016-17 - gruppespil (mænd)
Håndbold i 2016
Håndbold i 2017